«Духless. Повесть о ненастоящем человеке» — роман Сергея Минаева.
 «Духless» — психологическая драма режиссёра Романа Прыгунова по роману Сергея Минаева.
 «Духless 2» — психологическая драма режиссёра Романа Прыгунова по сценарию Сергея Минаева, продолжение фильма «Духless».